

Geografia 
 Zaz – altro nome di İzbırak, villaggio nella provincia di Mardin (Turchia)

Musica
 ZAZ  – cantante francese (vero nome Isabelle Geffroy)
 Zaz  – album di ZAZ del 2010

Codici 
 ZAZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Saragozza (Spagna)
 zaz – codice ISO 639-3 della lingua zari

Altro 
 ZAZ (azienda)  – casa automobilistica di Zaporižžja (Ucraina)
 Zucker-Abrahams-Zucker  – trio di cineasti statunitensi